Het WTA-tennistoernooi van Nottingham (officieel Nature Valley Open) van 2018 vond plaats van 11 tot en met 17 juni 2018 in de Engelse stad Nottingham. Het was de vierde editie van het vrouwentoernooi, onder­deel van het tennistoernooi van Nottingham 2018. Er werd gespeeld op grasbanen.

Enkelspel 
Titelverdedigster Donna Vekić was het zesde reekshoofd. Zij bereikte de halve finale – daarin werd zij uitgeschakeld door Johanna Konta, die zij een jaar eerder in de finale had verslagen.

Het eerste reekshoofd, Ashleigh Barty uit Australië, won het toernooi. In de finale versloeg zij de als vierde geplaatste Britse Johanna Konta in drie sets. Barty wist voor het eerst in haar carrière het toernooi van Nottingham op haar naam te schrijven. Het was haar tweede WTA-titel, de eerste van 2018. Zij won US$ 43.000 prijzen­geld op dit toernooi.

De Belgische Yanina Wickmayer strandde in de eerste ronde.

Er waren geen Nederlandse deelneemsters.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Titelhoudsters Monique Adamczak en Storm Sanders hadden zich niet voor deze editie van het toernooi ingeschreven.

Drie van de vier reekshoofden werden al in de eerste ronde uitgeschakeld.

Het als derde geplaatste duo Alicja Rosolska en Abigail Spears won het toernooi. In de finale versloegen zij het ongeplaatste koppel Mihaela Buzărnescu en Heather Watson in twee sets, met een tiebreak in de tweede set. Het was hun eerste gezamenlijke titel. De Poolse Rosolska had daar­naast zeven eerdere dubbel­spel­titels met andere partners; de Amerikaanse Spears twintig.

De Belgische Yanina Wickmayer speelde samen met Johanna Konta uit het Verenigd Koninkrijk – zij strandden in de eerste ronde.

Er waren geen Nederlandse deelneemsters.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 

  Toernooischema WTA
  Toernooischema ITF

Nottingham 2018
Nottingham